Thanatophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1815. Thanatophilus ingår i familjen asbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asbaggar
Thanatophilus